Zemsko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Zemsko, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Zemsko, village de la voïvodie de Lubusz

Homonymie de localités